SMS „Friedrich Carl” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty; pochodzi od księcia Fryderyka Karola Pruskiego (1828-1885):
 SMS „Friedrich Carl” – pruska, a następnie niemiecka fregata pancerna z lat 60. XIX wieku
 SMS „Friedrich Carl” – niemiecki krążownik pancerny typu Prinz Adalbert z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich